

Personnalités 

 Louis Daure Lamartinière (1771-1802), officier de la Révolution haïtienne, officier supérieur de l'armée napoléonienne ;
 Marie-Jeanne Lamartinière (début , esclave rebelle et personnalité de la Révolution haïtienne ;
 Thomas Mignot de Lamartinière (1768-1813), général français de la Révolution et de l’Empire.

Voir aussi